Violette imperiali (film 1932), film di Henry Roussel
 Violette imperiali (film 1952), film di Richard Pottier